Alfred Agache – architetto e urbanista francese
 Alfred Agache – pittore francese
 Dragoș Agache – nuotatore rumeno
 Lavinia Agache – ex ginnasta romena